Geuzenmonument (Nieuwkerke)
Geuzenmonument (Vlaardingen)